Swift —  слово, означающее: скорый, быстрый; быстро, поспешно; стриж.

 SWIFT — система передачи финансовых данных.
 Swift — орбитальная обсерватория.
 Swift Light — планер, летающее крыло.
 Swift — браузер для среды Windows на основе KHTML.
 Suzuki Swift — автомобиль.
 Supermarine Swift — британский реактивный истребитель.
 HSV-2 Swift — скоростной катамаран, находящийся на вооружении ВМС США
 Swift — язык программирования.
 Swift — бывшая английская автомобильная марка
 Swift S-1 — пилотажный планер польского производства
 Swift — англоязычное название поезда «Стриж» сообщением Москва—Берлин.

См. также 
  — английская фамилия.